Mirabela kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirabela (ort), Minas Gerais, 
 Mirabela (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar